Onderdistrict in Indonesië
 Kedawung (Sragen), een onderdistrict van het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Kedawung (Cirebon), een onderdistrict van het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Kedawung (Jumapolo), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Kedawung (Kroya), een plaats in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Kedawung (Mondokan), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Kedawung (Pejagoan), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kedawung (Susukan), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kedawung (Tanjung), een plaats in het regentschap Brebes in de provincie Midden-Java
 Kedawung (Nglegok), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Kedawung (Kedawung), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
 Kedawung Kulon (west), een plaats in het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kedawung Wetan (oost), een plaats in het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java